

Чирші — присілок, Першостепановське сільське поселення, Цівільський район, Чувашія
 Чирші — присілок, Тувсинське сільське поселення, Цівільський район, Чувашія

Див. також 
 Чиршкаси